Virchow kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Virchow (kulle i Antarktis),

Polen 

 Wierzchowo (ort i Polen, Västpommerns vojvodskap, Powiat drawski, lat 53,46, long 16,10), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar